Barra Bonita se poate referi la:
 Barra Bonita (São Paulo), Brazilia
 Barra Bonita (Santa Catarina), Brazilia